Die Western & Southern Open 2013 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2013, welches vom 10. bis 18. August 2013 in Mason bei Cincinnati ausgetragen wurde. 

Die Vorjahressiegerin im Einzel war Li Na, im Doppel waren Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká die Titelverteidigerinnen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paarungen. Die acht topgesetzten Spielerinnen im Einzel sowie die vier topgesetzten Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Mason (Ohio)